Susanne Lepsius ist der Name folgender Personen:

* Susanne Lepsius (Übersetzerin), deutsche Übersetzerin 
 Susanne Lepsius (Rechtshistorikerin) (* 1969), deutsche Rechtshistorikerin